Le nom de Dangeard est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Frank Dangeard, industriel français, ancien PDG de Thomson
 Pierre Clément Augustin Dangeard (1862-1947), botaniste et mycologue français.
 Pierre Jean Louis Dangeard (1895-1970), botaniste français.
 Louis Dangeard (1899-1987), géologue français.

Homonymie de patronyme